Harlem shake – tipo di danza originaria di Harlem nata nel 1981
Harlem Shake – canzone del 2012 di Baauer
Harlem Shake – meme nato su Internet nel febbraio 2013